Евге́ний Жуко́вский: Жуковский, Евгений Дементьевич (1888—?) — участник Белого движения, генерал-майор.
 Жуковский, Евгений Михайлович (1814—1883) — русский генерал, военный губернатор Забайкальской области и атаман Забайкальского казачьего войска.